Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sumberagung (Way Sulan), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Sumberagung (Godong), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Sumberagung (Grabag), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Sumberagung (Klego), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Sumberagung (Banjarejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Sumberagung (Pancur), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Sumberagung (Pracimantoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Sumberagung (Weleri), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Sumberagung (Dringu), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Sumberagung (Kepoh Baru), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Sumberagung (Modo), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Sumberagung (Ngantang), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Sumberagung (Pesanggaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Sumberagung (Plosoklaten), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Sumberagung (Plumpang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java